Перово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области России, входит в состав муниципального образования «Город Вязники».

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Клязьма в 13 км на восток от Вязников.

История 

До революции один из крупнейших населённых пунктов Олтушевской волости Вязниковского уезда.

В годы Советской власти центральная усадьба колхоза «Заря коммунизма».
В навигацию 1958 года по р. Клязьма работала пассажирская линия Вязники — Перово, обслуживаемая теплохом «М-83».

Население

Достопримечательности 
Природные родники с хрустальной чистой питьевой водичкой.
Клязьма с уникальными заливными лугами и заповедным островом «Борок».
Ландшафты средней полосы России.
Деревянные дома добротной дореволюционной постройки с красивыми воротами и наличниками.
Остатки МТС.
Скотные дворы и многое, что может рассказать нам о замечательном прошлом нашего края и народа.
В конце 20-века в деревне работали детский сад, средняя школа, дом культуры, дом быта, существовал колхоз «Заря коммунизма», специализирующийся на животноводстве, производстве молока, овощеводстве.

Традиции и обычаи: интересна, самобытна и разнообразна кухня (многочисленные окрошки с грибами, холодцом, рыбой и т. д., пельмени, рыбные блюда — заливное из чешуи налима…).
Для специалистов-филологов интерес представляют говоры и варианты местных просторечных диалектных слов.

Известные земляки: Миниатюрист − Зуйков Леонид Григорьевич родился (1942 г.) в д. Перово Владимирской обл. Окончил Мстерскую художественную школу (1960). Член СХ с 1973 г.

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Вязниковского района